Velarde steht für:
 Velarde (New Mexico), Ortschaft () im Rio Arriba County (USA)

Personen:
 Efraín Velarde (* 1986), mexikanischer Fußballspieler 
 Hugo Velarde (* 1958), Philosoph, Autor, Publizist, Übersetzer und Verleger
 Juan Velarde (* 1974), spanischer Kunstflugpilot
 Manuel G. Velarde (* 1941), spanischer Physiker
 Mario Velarde (1940–1997), mexikanischer Fußballspieler '
 Pedro Murillo Velarde (1696–1753), spanischer Jesuit